lavalas est un mot créole désignant l'averse ou l'avalanche, et - par extension - un glissement de terrain. 

En Haïti, Lavalas peut désigner plus particulièrement :
l'Organisation du peuple en lutte,
et
Fanmi Lavalas, deux partis politiques proche de Jean-Bertrand Aristide.

Voir aussi 
 Liste des partis politiques haïtiens

Parti politique en Haïti
Homonymie